Tjuchtet (russisch ) steht für folgende geographischen Objekte in Russland:
 Tjuchtet (Ort), Dorf in der Region Krasnojarsk

 Tjuchtet (Amyl), Nebenfluss des Amyl (auch Bolschoi Tjuchtet)
 Tjuchtet (Kemtschug), Nebenfluss des Kemtschug
 Tjuchtet (Tschet), Nebenfluss der Tschet (auch Jelanny Tjuchtet)
 Tjuchtet (Tschulym), Nebenfluss des Tschulym